Die WRC Academy 2011 war die erste Saison der WRC Academy, die aus der Rallye-Juniorenweltmeisterschaft hervorgegangen ist. Sie wurde über acht Rallyes in der Zeit vom 25. März bis zum 12. November im Rahmen der Rallye-Weltmeisterschaft 2011 ausgetragen.

Teilnehmer 
In der WRC Academy waren ausschließlich Ford Fiesta R2 der Klasse A6 zugelassen, um die Kosten einer gesamten Saisonteilnahme bei ca. 135.000 Euro zu halten.

Ergebnisse

Wertung 

Die Punktevergabe erfolgte nach dem FIA-Standard 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 für die zehn schnellsten Fahrer einer Rallye. Zusätzlich bekamen die fünf schnellsten Piloten, die das Ziel erreichten, noch je einen Bonuspunkt für pro erzielter schnellster Wertungsprüfungszeit in dieser Klasse.

Motorsportsaison 2011
Rallye-Weltmeisterschaft 2011